Joe Montana ist der Name folgender Personen:

* Joe Montana (* 1956), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Joe Montana (Musiker) (* 1964), italienischer DJ und Musikproduzent
 Joe Montana (Schauspieler), US-amerikanischer Schauspieler 

Siehe auch:
 Joey Montana (Edgardo Antonio Miranda Beiro; * 1982), panamaischer Musiker